Alexiew oder Alexiewa ist der Familienname folgender Personen:
 Boitscho Alexiew (* 1963), bulgarischer Eiskunstläufer
 Nadeschda Alexiewa (* 1969), bulgarische Biathletin
 Rumen Alexiew (* 1967), bulgarischer Ruderer
 Todor Alexiew (* 1983), bulgarischer Volleyballspieler
 Werka Alexiewa (* 1943), bulgarische Ruderin

Siehe auch:
 Alexejew